-- Olaf Studt (Diskussion) 22:42, 5. Apr. 2015 (CEST)

Ein Heringspaternoster ist ein Kunstköder-Paternoster, der vor allem zum Heringsangeln in Salzwasser oder Brackwasser benutzt wird. 

Heringspaternoster gibt es entweder fertig gebunden in Angelläden zu kaufen oder sie werden selbst gebunden. In der Regel ist ein Heringspaternoster etwa 1,5 Meter lang und wird aus einem monofilen Vorfachmaterial hergestellt. Das Vorfach wird aus einem 0,25 mm – 0,60 mm starken monofilen Material hergestellt, an das ein oder mehrere Seitenarme gebunden werden. Die Seitenarme sind meistens dünner als der Hauptarm, damit der Seitenarm flexibler ist als der Hauptarm. Die Seitenarme sind meistens zwischen 5 und 10 Zentimeter lang. Am Ende des Seitenarms ist ein meist goldfarbener Einzelhaken montiert, an dem ein Stück „Fischhaut“ mit farbigem Faden fixiert ist. Diese Fischhaut ist entweder ein künstlicher Stoff oder getrocknete Fischhaut.  Oft werden auch noch zusätzlich farbige Perlen über dem Haken auf den Seitenarm gefädelt.

Diese sind am Anfang größer und werden zum Ende hin dünner. Es gibt auch nachtleuchtende Fischhäute. Heringspaternoster gibt es in verschiedenen Formen, Farben und Größen.

Weblinks 
 Beschreibung von Aussehen und Verwendung des Heringspaternosters bei der Anglerzeitung

Angelköder